Bosnisch voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Bosnisch voetbalelftal onder 19 (vrouwen)